Fuglebjerg har flere betydninger:

 Fuglebjerg (by) – en bebyggelse og et ejerlav i Fuglebjerg Sogn, Næstved Kommune
 Fuglebjerg (Gammel Rye Sogn) – en bebyggelse i Gammel Rye Sogn, Skanderborg Kommune
 Fuglebjerg Kirke – kirke i byen Fuglebjerg
 Fuglebjerg Kommune
 Fuglebjerg Sogn
 Fuglebjerggaard – sædegård